Guillermo puede referirse a:

 Guillermo, nombre propio masculino.
 Guille, personaje ficticio, hermano menor de Mafalda, creado por el argentino Quino.

Además, es el nombre de varios monarcas:

 Guillermo I de Alemania;
 Guillermo II de Alemania;
 Guillermo I de Inglaterra, también conocido como Guillermo el Conquistador;
 Guillermo II de Inglaterra;
 Guillermo III de Inglaterra;
 Guillermo IV de Inglaterra;
 Guillermo I de los Países Bajos;
 Guillermo II de los Países Bajos

Y de varios santos:
 San Guillermo.